Benziger steht für:
 Benziger, mehrere Unternehmen der Buchhandels- und Verlagsbranche

Personen:
 Alois Benziger (eigentlich Adelrich Benziger; 1864–1942), Karmeliterpater und Bischof der Diözese Quilon
 August Benziger (1867–1955), schweizerisch-amerikanischer Maler
 Carl Benziger (1877–1951), Schweizer Diplomat
 Josef Karl Benziger (1821–1890), Schweizer liberaler Nationalrat, Schwyzer Kantonsrat und Divisionskriegskommissär
 Karl Benziger (Josef Carl Benziger; 1799–1873), Schweizer Verleger und liberal-konservativer Politiker
 Richard Doetsch-Benziger (1877–1958), Schweizer Apotheker, Unternehmer, Mäzen, Bücher- und Kunstsammler

Siehe auch:
 Bänziger
 Benzinger